Xiahe bezeichnet:

 Xiahe (夏河县), Kreis im Autonomen Bezirks Gannan in der chinesischen Provinz Gansu
 Xiahe (Fushun) (峡河乡), Gemeinde im Kreis Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xiahe (Quyang) (下河乡), Gemeinde im Kreis Quyang in der chinesischen Provinz Hebei
 Xiahe (Yunxiao) (下河乡), Gemeinde im Kreis Yunxiao in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiahe (Zhanhua) (下河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhanhua in der chinesischen Provinz Shandong